Кратер Лакчини () — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского астронома Джованни Лаччини (1884—1967) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Вегенер на северо-западе; кратер Стефан на севере; кратер Рынин на севере-северо-востоке; кратер Брегг на востоке; кратер Уинлок на юге-юго-востоке и кратер Разумов на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 58,0 км, глубина 2,5 км.

Кратер Лакчини имеет полигональную форму и умеренно разрушен. Вал хорошо очерчен, юго-восточная часть вала спрямлена, внутренний склон террасовидной структуры, у подножия внутреннего склона находятся осыпи пород. Высота вала над окружающей местностью достигает 1190 м, объем кратера составляет приблизительно 2800 км³.   Дно чаши пересеченное, в центре чаши расположен массив центральных пиков с отходящими невысокими хребтами.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны